

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Grzybowa – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wesoła
 Grzybowa – przysiółek wsi Gdów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Grzybowa – kolonia wsi Śladków Duży w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Grzybowa – skała w Ojcowskim Parku Narodowym